Михайло Баняц (; ) — сербский футболист, полузащитник российского клуба «Краснодар».

Сын футболиста , выступавшего за «Земун» и французский «Лилль».

Клубная карьера 
Баняц — воспитанник клуба «Инджия». 7 мая 2017 года в матче против враньевского он «Динамо» дебютировал в Первой лиге Сербии. 3 марта 2019 года в поединке против «Будучности» из Добановцей Михайло забил свой первый гол за «Инджию». По итогам сезона Баняц помог клубу выйти в элиту. 21 июля в матче против столичного «Партизана» он дебютировал в сербской Суперлиге. Летом 2020 года Баняц перешёл в ТСЦ. 31 июля в матче против «Войводины» он дебютировал за новую команду. 21 сентября в поединке против «Мачвы» Михайло сделал «дубль», забив свои первый голы за ТСЦ.

15 июля 2022 года Баняц перешёл в российский «Краснодар», 20 июля заключил с клубом контракт до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила 1,6 млн евро. 23 июля в матче против московского «Спартака» он дебютировал в РПЛ.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Краснодар»

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Бачка-Топола»
Игроки ФК «Инджия»
Игроки ФК «Краснодар»